Niemcy:
 Lichtenfels – powiat w kraju związkowym Bawaria w rejencji Górna Frankonia 
 Lichtenfels – miasto w kraju związkowym Bawaria, siedziba powiatu Lichtenfels
 Lichtenfels – stacja kolejowa w Lichtenfelsie
 Lichtenfels – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg

Inne:
 Lichtenfels – zamek w Austrii 
 Lichtenfels – niemiecki zespół muzyczny
 Lichtenfels – niemiecki DJ

Osoby:
 Eduard von Lichtenfels (1833-1913) – austriacki malarz
 Julius Lichtenfels – niemiecki szermierz
 Sabine Lichtenfels – teolog